Великолукский областной комитет КПСС (до 1952 — ВКП(б)) — региональный орган партийного управления в РСФСР в 1944—1957 годах.

Великолукская область образована 22 августа 1944 года из 19 районов Калининской, 3 районов Смоленской и Холмского района Новгородской области. Областной центр — город Великие Луки.

2 октября 1957 года Великолукская область была упразднена, а территория разделена между Псковской (Великие Луки и близлежащие 19 районов) и Калининской (8 восточных районов) областями.

Первые секретари обкома 
 08.1944-07.1950 — Бойкачёв, Григорий Мефодьевич
 07.1950-06.1951 — Слайковский, Захар Филиппович
 06.1951-1955 — Румянцев, Сергей Степанович
 1955-10.1957 — Тур, Иван Петрович

Литература 
Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. М., 2005.

Великолукский
Упразднённые области РСФСР
Великие Луки
1940-е годы в Псковской области
Появились в 1944 году в России
Исчезли в 1957 году